Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Grucza – polski językoznawca, pedagog
 Franciszek Grucza – rzymskokatolicki ksiądz
 Ryszard Grucza – polski profesor, biolog i specjalista fizjologii sportu
 Roman Grucza – polski profesor, dyrygent i organista